Alois Höller – calciatore austriaco
 Dieter Höller – calciatore tedesco